Strangolagalli ima više značenja:
 Strangolagalli, Caserta
 Strangolagalli, Frosinone